Ineichen ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Ineichen (1929–2005), Schweizer Romanist und Sprachwissenschafter
 Hannes Ineichen (* 1933), Schweizer Architekt und Herausgeber
 Heinrich Ineichen (1808–1887), Schweizer Lehrer, Politiker und Mundartforscher
 Josef Felix Ineichen (1745–1818), Schweizer Pfarrer und Mundartdichter
 Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch (* 1961), Schweizer Juristin und Wirtschaftsfunktionär
 Mark Ineichen, Schweizer Manager und Unternehmer, Sohn von Otto Ineichen
 Otto Ineichen (1941–2012), Schweizer Politiker und Unternehmer, Vater von Mark Ineichen
 Rolf Ineichen (* 1978), Schweizer Unternehmer und Autorennfahrer
 Seline Ineichen (* 1990), Schweizer Handballspielerin
 Stefan Ineichen (* 1958), Schweizer Schriftsteller
 Tobias Ineichen (* 1964), Schweizer Regisseur